Eagle Air ist der Name oder Markenauftritt mehrerer Fluggesellschaften:
 Eagle Air (Island), isländische Fluggesellschaft
 Eagle Air (Guinea), ehemalige guineische Fluggesellschaft
 Eagle Air (Sierra Leone), sierra leonische Fluggesellschaft
 Eagle Air (Uganda), ugandische Fluggesellschaft
 Eagle Air of Iceland, ehemalige isländische Fluggesellschaft